Arlindo Santana é um cantor, compositor e violeiro de música popular brasileira.

Discografia 
A vida financeira/O isqueiro
O cachaceiro/Meu nascimento
Dom da natureza/O meu coração
Meus olhos quando tremem/Gavião
Saudades/Virando o couro
Moças magrelas/São Paulo glorioso

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Violeiros do estado de São Paulo